Le qualificazioni del singolare  del Tashkent Open 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Tashkent Open 1998 prevedevano 19 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Martin Sinner (Qualificato)
 Harel Levy (Qualificato)
 Amir Hadad (ultimo turno)
 Eyal Erlich (ultimo turno)

 Nir Welgreen (Qualificato)
 Karsten Braasch (Qualificato)
 Kirill Ivanov-Smolensky (ultimo turno)
 Dmitri Mazur (ultimo turno)

Qualificati 

 Martin Sinner
 Harel Levy

 Nir Welgreen
 Karsten Braasch

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 1998
ATP Tour 1998